Euterpe (muze), in de Griekse mythologie de muze van het fluitspel en de lyrische poëzie
Euterpe (palm), een geslacht uit de palmenfamilie
Euterpe (planetoïde), een planetoïde in een baan tussen Mars en Jupiter